Sir Christopher Jeremy Morse KCMG (* 10. Dezember 1928 in London, Vereinigtes Königreich; † 4. Februar 2016 ebenda) war ein britischer Manager und Schachkomponist. Er war Vorsitzender (Chairman) der Lloyds Bank und von 1989 bis 2003 Kanzler der University of Bristol.

Morse war seit 1955 verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Söhne und zwei Töchter hervor, von denen eine Tochter im Kindesalter starb.

Schachkomposition 
Morse schrieb ein in zwei Auflagen erschienenes Buch über Rekorde in der Schachkomposition.

Lösung:

1. b7–b8D+ Kf8–f7
2. Db8–b3+ Kf7–f8 2. … Kf7–e8 3. Db3–e6+ usw.
3. Db3–f3+ Kf8–e8
4. Df3–c6+ Ke8–f7(8)
5. Dc6–f6+ Kf7(8)–e8
6. Df6–e6+ Ke8–f8
7. Lg5–e7+ Kf8–e8
8. Le7–f6+ Ke8–f8
9. Lf6–g7+ Dg1xg7 matt

Werke 
Sir Jeremy Morse: Chess Problems: Tasks and Records. Faber and Faber, 9. August 1995. (1. Aufl.) ISBN 0571153631

Weblinks 
 Aufgaben von Morse auf dem PDB-Server

Einzelnachweise 

Bankmanager
Kanzler einer Hochschule
Schachkomponist
Sachbuchautor (Schach)
Knight Commander des Order of St. Michael and St. George
Person (London)
Brite
Geboren 1928
Gestorben 2016
Mann